Дэниел Джон Карузо () — американский режиссёр и продюсер. Режиссёр таких фильмов, как «Паранойя», «Деньги на двоих», «Забирая жизни», «Море Солтона», «На крючке» и «Три икса: Мировое господство».

Биография 
Карузо родился в городе Норуолк штата Коннектикут 17 января 1965 года. Окончил школу «Норуолк Хай» в 1983 и поступил в . У него есть итальянские корни.

Карузо женат на Холли Кьюсперт с 6 июля 1991 года, у пары 5 детей.

Карьера 
Дебютом режиссёра стала картина «Море Солтона» с Вэлом Килмером в главной роли. Премьера состоялась в 2002 году.

В 2004 Карузо снял триллер «Забирая жизни» с Анджелиной Джоли, Итаном Хоуком и Кифером Сазерлендом. На экраны фильм вышел 16 марта 2004 года, не собрав ожидаемой суммы — достигнув показателя в 65,4 млн долларов. Однако показатели продаж на DVD дали неплохие результаты — фильм был лидером на протяжении трёх недель.

Следующий проект — спортивный триллер с Аль Пачино, Рене Руссо и Мэттью Макконахи, «Деньги на двоих» — вышел в прокат 7 октября 2005 года и собрал более 30,5 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов. В продажу на DVD фильм поступил 17 января 2006 года.

В 2007 году Стивен Спилберг предложил Карузо снять триллер «Паранойя». Картина стала хитом, собрав более 117 миллионов при бюджете всего в 20 млн долларов. В фильме снялись Шайа Лабаф, Сара Ремер, Дэвид Морс, Аарон Ю и Керри-Энн Мосс. Премьера состоялась 13 апреля 2007 года, а на DVD картина вышла 7 августа того же года.

Триллер «На крючке» стал вторым проектом, над которым режиссёр работал с актёром Шайой Лабафом. Кроме того, роли сыграли Мишель Монаган, Билли Боб Торнтон и Розарио Доусон. На экраны фильм вышел 26 сентября 2008 года. Продюсером вновь выступил Стивен Спилберг.

Последняя работа Карузо — фантастический молодёжный боевик «Я — четвёртый» по одноимённой книге Джеймса Фрея и Джоби Хьюз. Главную роль сыграл Алекс Петтифер.

Карузо выступил режиссёром фильма «Любовь искупительная» по роману Франсин Риверс 1991 года после того, как «влюбился в персонажей и историю, когда его жена познакомила его с романом». Премьера фильма должна была состояться весной 2021 года, но была перенесена на начало 2022 года. 

В планах режиссёра экранизация комиксов «Preacher» и «Y. Последний мужчина» (в котором главную роль вновь сыграет Шайа Лабаф), а также кинематографическая версия игры Dead Space.

Видеоклипы 
Карузо также занимается съёмками видеоклипов:
 В 2007 году выпустил клип «Don’t Make Me Wait» для группы «This World Fair»
 В 2009 году срежиссировал клип «Sometime Around Midnight» для группы «Airborne Toxic Event»

Фильмография

Примечания 

Выпускники Средней школы Норуолка (Коннектикут)
Выпускники Университета Пеппердайна